Bilo, drugi naziv za puls 
 HPD Bilo, Hrvatsko planinarsko društvo iz Koprivnice
 Bilo, ikavska varijanta za bijelo
 Bilo (reljef), reljefni oblik

Bugarska:

 Bilo, oblast Dobrič, selo u oblasti Dobrič

Hrvatska:

 Bilo (Cetingrad), naselje u općini Cetingrad, Karlovačka županija
 Bilo (Primošten), naselje kod Primoštena

Srbija:

 Bilo (Dimitrovgrad), naselje u općini Dimitrovgrad, Pirotski okrug
 Bilo (rijeka), rijeka u zapadnoj Srbiji